La ligne 64 est une ancienne ligne du tramway vicinal d'Anvers de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Anvers à Wuustwezel entre  et .

Histoire 

 : mise en service entre Anvers et Brasschaat Village; écartement du Cap (); traction vapeur; exploitation par la société des Vicinaux anversois (VA); capital 22.

 : extension vers Brasschaat Polygoon.

 : extension de Brasschaat Polygoon vers Wuustwezel Frontière; établissement de service directs jusque Breda.

 : électrification entre Merksem Oude Barreel et Brasschaat Village, section Anvers - Merksem Oude Barreel déjà électrifiée pour la ligne Anvers - Schoten.

 : électrification entre Brasschaat Village et Brasschaat Polygoon.

 : mise à l'écartement métrique ().

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : électrification entre Brasschaat Polygoon et Wuustwezel Frontière.

 : suppression de la section Brasschaat Village - Wuustwezel et du service 64.

 : suppression, remplacement par un autobus sous l'indice 64.

Exploitation

Films de destination

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal d'Anvers
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway vicinal d'Anvers
Ligne de tramway de la SNCV dans la province d'Anvers